Marquesado puede referirse a:

 El título propio de un marqués, inmediato al ducado y precediendo a condes, vizcondes y otros títulos nobiliarios.
 La jurisdicción de un marqués y el territorio por el que ésta se extiende:
 su feudo, en términos propios de la Edad Media y el Antiguo Régimen;
 la marca fronteriza, en términos propios de la división territorial del Imperio Carolingio.
 El derecho real de censo, también conocido como censo enfitéutico, en el Reino de Granada.

Divisiones administrativas

En Argentina
 Marquesado, localidad de la Provincia de San Juan.
 El Marquesado, localidad de la Provincia de Buenos Aires.

En España
 Los Marquesados, localidad del municipio de Lubrín en la provincia de Almería.
 El Marquesado, localidad del municipio de Puerto Real en la provincia de Cádiz.
 Almonacid del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca.
 Huerta del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca.
 Laguna del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca.
 Villalgordo del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca.
 Minas del Marquesado, localidad del municipio de Alquife en la provincia de Granada.
 Jérez del Marquesado, municipio de la provincia de Granada.
 Marquesado, localidad del municipio de Agolada en la provincia de Pontevedra.